Nustar bezeichnet

 Nuštar, ein Dorf in der Gespanschaft Vukovar-Syrmien
 Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR), ein orbitales Röntgen-Teleskop
 NuStar Energy, ein US-amerikanisches Öl- und Gasleitungsunternehmen